In 1957 werd het 43ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 29 juni 1957 tot 5 januari 1958 en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. América werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Play-off

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro